La Ronde bezeichnet:

 La Ronde (Freizeitpark), Freizeitpark in Montreal
 La Ronde (Charente-Maritime), Gemeinde in Frankreich
 La Ronde (Fluss), Fluss in den Kantonen Neuenburg, Bern und Jura, Schweiz
 La Ronde, deutscher Titel Reigen, Theaterstück von Arthur Schnitzler aus dem Jahr 1900
 La Ronde, deutscher Titel Der Reigen, Film von Max Ophüls aus dem Jahr 1950
 La Ronde, deutscher Titel Der Reigen, Film von Roger Vadim aus dem Jahr 1964